Кубок УЄФА 1997–1998 — двадцять сьомий розіграш Кубка УЄФА, у якому перемогу здобув «Інтернаціонале», розгромивши у фіналі на стадіоні «Парк де Пренс» іншу італійську команду «Лаціо». 

В сезоні 1997-98 Кубок УЄФА вперше розіграли в одноматчевому фіналі на нейтральному полі. До цього проводили два фінальних матчі — по одному на домашніх стадіонах кожної з команд учасниць фіналу.

Перший кваліфікаційний раунд 

|}

Другий кваліфікаційний раунд 

|}

Перший раунд 

|}

Другй раунд 

|}

Третій раунд 

|}

Чвертьфінали 

|}

Півфінали 

|}

Фінал

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Саморано приводить «Інтер» до успіху ; uefa.com, 1 червня 1998
 Кубок УЄФА 1997-98 на rsssf.com  

1997
1997 у футболі
1998 у футболі